Ольга Викторовна Варвус (род. 17 апреля, 1983 г. Тирасполь, МССР) — российская певица, пианистка, лауреат международных фестивалей и конкурсов, вошла в финал российского отборочного тура «Евровидение-2008». Первая премия международного конкурса исполнителей романса «Романсиада-2013».

Биография 
Ольга Варвус родилась 17 апреля 1983 г. в городе Тирасполе, Молдавия.

Окончив с отличием музыкальную школу  по классу фортепиано, поступает в музыкальное училище им. А.П.Рубинштейна на кафедру «Музыкальное искусство эстрады».

Благодаря педагогам, она знакомится с джазом, исполняет произведения  Дж. Гершвина, О. Питерсона, С. Джоплина и др., получает опыт работы с эстрадным оркестром в качестве пианистки, вокалистки, дирижёра.

Творческая карьера 
В 5 лет состоялось её первое сольное выступление, посвящённое Дню Победы — раздаются первые аплодисменты, благодарные слова ветеранов.

В 12 лет её приглашают петь в детский эстрадный ансамбль. Гастроли с этим коллективом по городам побережья Чёрного моря помогли начинающей артистке уверенно держаться на сцене, танцевать и общаться со зрителями.

В 17 лет выступает с Республиканским симфоническим оркестром, с успехом исполнив концерт Моцарта №20 .

С 2001 года активно участвует в международных конкурсах и фестивалях исполнителей эстрадной песни.

В 2001 году стала обладательницей I премии на международном конкурсе эстрадной музыки «Славянская звезда» (Орёл, Россия).

В 2002 году покорила жюри фестиваля «Морская звезда» (Румыния); II премия на конкурсе «Золотой шлягер», Белоруссия.

В 2003 году — I премия фестиваля «Plai Natal”.

В 2004 году —первое место на фестивале «Ялта-2004» (Украина).

В 2006 году — Гран-при на фестивале «Лица друзей-2006» (г. Кагул, Молдова) впервые на этом фестивале вручали Гран-при.

В 2008 году её авторская песня «King of seduction» вошла в финал российского отборочного тура «Eurovision», где Ольга Варвус выступила с такими опытными эстрадными исполнителями, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Анатолий Алешин, группа Премьер-министр и др. Её профессиональное, яркое выступление в прямом эфире канала РТР заметили и стали приглашать на различные сборные концерты, презентации, торжественные мероприятия.

С 2009 года Ольга активно гастролирует в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и со своим коллективом Varvus Band, с вокальной группой Bel Canto.
Принимает участие в концертах, презентациях и в официальных торжественных мероприятиях в России.

В 2009 году Ольгу приглашают выступить с программой русских народных песен в Китайской Народной Республике. Её уникальный тембр и высокое исполнительское мастерство покорили слушателей Гонконга, Гуанчжоу, Пекина.

В 2010 году стала солисткой Ансамбля пограничных войск ФСБ России. Постоянно развивает свои творческие способности, успешно пробует себя в новых вокальных и хореографических жанрах. Танцует степ, латино-американские и ирландские танцы.

В 2013 году получила Первую премию на международном конкурсе исполнителей романса «Большая Романсиада-2013», где в течение трёх конкурсных дней приняли участие более ста исполнителей из многих стран мира.

С 2016 года — постоянная участница телевизионного проекта «Романтика романса» на российском телеканале «Культура».

Её творческий диапазон необычайно широк: эстрада, романс, джаз. Знакомство с творчеством Ольги Варвус пробуждает позитивные эмоции, дарит незабываемый праздник тем, кто любит и ценит высокое исполнительское искусство.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Ольги Варвус
 Страница Ольги Варвус на музыкальном портале Яндекс.Музыка
 Страница Ольги Варвус  на музыкальном портале Myyz.ru
 Страница Ольги Варвус на музыкальном портале Zvuk.com

Исполнители романсов
Певцы и певицы XXI века
Певцы и певицы России
Пианистки России
Родившиеся в Молдавии